Hombergbach ist ein Gewässername:

 Hombergbach, Alternativname des Niderweidgrabens (zum Dorfbach, zum Haselbach) in der Gemeinde Rifferswil, Bezirk Affoltern, Kanton Zürich
 Hombergbach (Giessenbach), rechter Zufluss des Giessenbachs (zur Schwarz; zur Jona) im Hüsliriet bei Bubikon, Bezirk Hinwil, Kanton Zürich
 Hombergbach (Gurk), rechter Zufluss der Gurk bei Albeck, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Hombergbach (Passade), rechter Zufluss der Passade bei Oberschönhagen (Detmold), Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Hombergbach (Süßenbergbach), linker Zufluss des Süßenbergbachs (zum Hegtbach, zur Ruhr) bei Aehringhausen (Hagen), Nordrhein-Westfalen
 Hombergbach (Tobelbach), rechter Zufluss des Tobelbachs am Homberg bei Gündisau (Russikon), Bezirk Pfäffikon, Kanton Zürich
 Hombergbach (Zielbach), rechter Zufluss des Zielbachs (zum Tobelbach) am Homberg bei Schalchen (Russikon), Bezirk Pfäffikon, Kanton Zürich

Siehe auch:
 Homberg
 Hombergbächle
 Hombergbächli
 Homberggraben
 Hombergerbach